Control ima više značenja.

 Hlordiazepoksid, lek
 Lorazepam, lek